Hannington – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hannington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Hannington – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)